T’ai-chou Wan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taizhou Wan (vik i Kina, lat 28,67, long 121,62), Zhejiang, 
 Taizhou Wan (vik i Kina, lat 28,64, long 121,57), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar